Albanoglomus är ett släkte av mångfotingar. Albanoglomus ingår i familjen Glomeridellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotdubbelfotingar
Albanoglomus